Ку́чин (Ку́чина) — русская фамилия, имеет женскую форму . Может также выступать как топоним.

Носители фамилии 
 
 Кучин, Артём (род. 1977) — казахстанский футбольный арбитр.
 Кучин, Борис Максимович (1923—2007) — командир звена 947-го штурмового Севастопольского авиационного полка, Герой Российской Федерации.
 Кучин, Вадим Витольдович (1920—1979) — деятель советских спецслужб, полковник.
 
 Кучин, Дмитрий Алексеевич (1862—1931) — генерал-майор, начальник Тверского кавалерийского училища.
 Кучин, Захар Евгеньевич (род. 1997) — казахстанский горнолыжник.
 
 Кучин, Константин Захарович (1834—1895) — гистолог, профессор Харьковского университета.
 Кучин, Макарий (?—1635) — архиепископ Сибирский и Тобольский.
 Кучин, Михаил Иванович (1887—1963) — основатель сибирской гидрогеологической школы, профессор кафедры грунтоведения и гидрогеологии ТГУ. В 1949 г. арестован по «делу геологов».
 Кучин Сергей:
 Кучин, Сергей Валентинович (род. 1962) — советский хоккеист.
 Кучин, Сергей Павлович (1924—2014) — инженер-геолог, публицист.



Населённые пункты 
 Кучин — деревня в Кормянском районе Гомельской области Белоруссии.
 Кучин — деревня в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии.

См. также 
 Кучины (род)
 Кучин переулок
 Кучины (народ)
 Кучинский
 Кучино